Воше́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 95 км на північний схід від Парижа, 60 км на південний схід від Ам'єна, 70 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 110 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 297,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вошель на сайті французького Національного інституту географії
 Вошель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вошель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вошель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вошель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза